As Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo FIFA de 1998 decidiram quais seleções de futebol filiadas à CONMEBOL preencheriam as cinco vagas disponíveis da confederação para a Copa do Mundo FIFA de 1998. As partidas foram disputadas entre abril de 1996 e novembro de 1997.

Campeão mundial em 1994, o , como defensor do título se classificou automaticamente, deixando 4 vagas a serem disputadas por 9 times.
Os quatro primeiros estão automaticamente classificados para a Copa do Mundo na França. Após a disputa classificaram-se a Argentina, o Paraguai, a Colômbia,e o Chile.

Classificação 

América do Sul
1998